Кубок Англии по футболу 1887/88 () — 17-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. На участие в нём заявилось 149 футбольных клубов, на 25 больше, чем в предыдущем сезоне, хотя 4 из них не сыграли ни одного матча.

Первый раунд

Переигровка первого раунда

Второй раунд

Переигровка второго раунда

Третий раунд

Переигровка третьего раунда

Четвёртый раунд

Переигровка четвёртого раунда

Пятый раунд

Переигровка пятого раунда

Шестой раунд

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Кубок Англии 1887/88 на сайте RSSSF.com 
 Кубок Англии 1887/88 на сайте на Wildstat.ru 

1887-1888
Футбол в Англии в сезоне 1887/1888